Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди мужчин 2020 — баскетбольный турнир, в котором принимали участие 24 национальные команды, поделённые на четыре группы по шесть команд в каждой. Изначально планировалось, что турнир пройдёт 23-28 июня 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 он проходил с 29 июня по 4 июля 2021 года. Были разыграны четыре места на баскетбольный турнир Олимпийских игр 2020 года. Право участия в Олимпийских играх получили только 4 победителя: Чехия, Германия, Словения и Италия.

Выбор места проведения 
Турнир прошёл в четырёх городах: Виктория, Сплит, Каунас и Белград.

Формат 
Были проведены четыре отборочных турнира, в каждом из которых была определена команда, которая прошла квалификацию на летние Олимпийские игры 2020 года. Формат состоял из 24 национальных команд, разделённых на четыре турнира по шесть команд в каждом, причём победившая команда из каждого турнира квалифицировалась на Олимпиаду.

Квалификация 

По результатам чемпионата мира по баскетболу 2019 определились 16 команд, которые играли в турнире. Ещё по две команды добавились от каждой зоны: Африка, Америка, Азия/Океания и Европа.

Жеребьёвка 
Жеребьевка квалификационного турнира состоялась 27 ноября 2019 года в Доме баскетбола в Миэ, Швейцария.

Посев 
Состав корзин определён согласно рейтингу ФИБА на момент проведения жеребьёвки (позиция в рейтинге указана в скобках).

Составы

Квалификационный турнир

Виктория
Время начала матчей указано по местному времени UTC-7

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Полуфиналы

Финал

Сплит
Время начала матчей указано по местному времени (UTC+2)

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Полуфиналы

Финал

Каунас
Время начала матчей указано по местному времени (UTC+3)

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Полуфиналы

Финал

Белград
Время начала матчей указано по местному времени (UTC+2)

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Полуфиналы

Финал

Примечания

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2020

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2020
2020 год в баскетболе
Квалификация на летние Олимпийские игры 2020